Nekrásov, apellido, puede referirse a:

 Andréi Lvovich Nekrásov (nacido en 1958), cineasta ruso; o
 Nikolái Alekséyevich Nekrásov (1821-1878), poeta ruso; o
 Nikolái Visariónovich Nekrásov (1871-1940), político liberal ruso.